Весе́нняя — населённый пункт и название нескольких остановочных пунктов:
 Весенняя (деревня) — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.
 Весенняя (платформа МЖД) — Курского направления Московской железной дороги; расположена в посёлке Железнодорожный (Подольский район, Московская область), неподалёку от посёлка Леспроект.
 Весенняя (платформа, Владивосток) — Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги в пригороде Владивостока.

См. также 
 Весенняя улица